Soucy (Aisne)
 Soucy (Yonne)